Osváth Gábor (1939–1991) erdélyi magyar novellaíró
Osváth Gábor (1946) nyelvész, nyelvtanár, műfordító
Osváth Gábor (1985) producer